Těšnov může být:
 Těšnov (Cetenov) – vesnice, část obce Cetenov v okrese Liberec
 Těšnov (Praha) – ulice na místě zaniklé vesnice na území Prahy 8-Karlína
 Praha-Těšnov (nádraží) – zaniklá železniční stanice v Praze